Kare jezik može označavati:
Kare (karang jezik), jezik iz Srednjoafričke Republike
Kare (madang jezik), jezik iz Papue Nove Gvineje